Teorie imputace, zavedená Carlem Mengerem, tvrdí, že ceny výrobních faktorů jsou dány cenami výrobku.

To je pravý opak toho, co tvrdili klasičtí ekonomové jako Adam Smith a David Ricardo, totiž že hodnota výrobku je dána cenou výrobních faktorů (viz pracovní teorie hodnoty).

Ekonomická hodnota 
Teorie imputace byla velmi důležitá, protože odpovídala na otázku ekonomické hodnoty. Marginalističtí ekonomové jako Carl Menger a Frank Fetter z rakouské školy tvrdili, že hodnota statku není dána cenou výrobních faktorů, ale mezní užitečností vyrobeného statku.
  
Zatímco šlo jednoduše dokázat, že takto je dána hodnota statku spotřebního (například rohlík), tedy statku prvního řádu, bylo těžší dokázat totéž pro statky vyšších řádů, které ke spotřebě neslouží (například pec na pečení rohlíků) a pouze vstupují do výroby statků nižších řádů. Ale hodnota statku vyššího řádu je dána tím, že jej lze použít na výrobu statku nižšího řádu a tedy hodnotou statku nižšího řádu. A statky prvního řádu jsou oceňovány samotnými spotřebiteli. Takže výrobní faktory jsou citlivé na mezní užitečnost spotřebních statků.

Ekonomické teorie